Приютите са различни и многобройни, но всички те представляват благотворителни организации, които осигуряват храна и/или подслон на нуждаещи се от помощ хора или животни.

Приют може да се отнася за:
 детски дом – възпитателно учреждение за деца, които са без родители или попечители
 дом за инвалиди – обикновено за ранени и останали инвалиди от войната ветерани и техните семейства
 приют за бездомни хора
 приют за бездомни животни – за животни, които се считат за домашни питомници, но по някаква причина са останали без стопани
 „Приют“ – филм